Osoby o tym nazwisku:
 Helen Kilpatrick – kajmańska polityk
 Sean Kilpatrick – amerykański koszykarz
 William Heard Kilpatrick – amerykański pedagog i filozof